Southmont podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

 Southmont (Carolina del Norte); o
 Southmont (Pensilvania).